BAC. Bac och bac kan syfta på:

 BAC - en brittisk flygindustri, se British Aircraft Corporation
 BAC 50 - en kemikalieprodukt, se Bensalkoniumklorid

 Aubigny-au-Bac - en kommun i norra Frankrike

 Bac Beag - en ö i Skottland, Storbritannien 
 Bac Mór - en ö i Skottland, Storbritannien 

 Bắc Giang (provins) - en provins i Vietna
 Bắc Kạn (provins) - en provins i Vietnam
 Bắc Ninh (provins) - en provins i Vietnam

Geografi

Nordmakedonien 

 Bač, Nordmakedonien, ort, Opsjtina Novaci,

Slovenien 

 Bač (ort i Slovenien), Ilirska Bistrica,